Fratta peut désigner:
 Fratta, village de la commune de Maniago, province de Pordenone, dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie.
 Fratta est une entité de la commune italienne de Tarzo (province de Trévise).
 Fratta Polesine, commune de la province de Rovigo dans la région Vénétie en Italie
 Fratta Terme, village de la province de Forlì-Cesena dans la région Émilie-Romagne en Italie
 Fratta Todina, commune italienne de la province de Pérouse, dans la région Ombrie, en Italie centrale
Frattamaggiore, commune italienne de la province de  Naples
Frattaminore, commune italienne de la province de  Naples